Florian Menz ist der Name folgender Personen:

* Florian Menz (Sprachwissenschaftler) (1960–2017), italienischer Linguist und Hochschullehrer
 Florian Menz (Skispringer) (* 1994), deutscher Skispringer